

Patronymie
 André Bechler (1883-1978) est un industriel suisse. 
 Helmut Bechler (1898-1971) est un Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.